bombka – ozdoba choinkowa

Biografie:
 Józef Marian Bańka – polski filozof
 Piotr Bańka – polski kompozytor
 Witold Bańka – polski lekkoatleta

Zobacz też:
 bańki
 bańka internetowa
 bańka spekulacyjna
 bańka mydlana